Hancock County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hancock County (Georgia)
Hancock County (Illinois)
Hancock County (Indiana)
Hancock County (Iowa)
Hancock County (Kentucky)
Hancock County (Maine)
Hancock County (Mississippi)
Hancock County (Ohio)
Hancock County (Tennessee)
Hancock County (West Virginia)